Elitserien i ishockey 2006/2007 spelades 18 september 2006 till 2 mars 2007 och hade 55 omgångar i grundserien. Lag 1–8 till SM-slutspel, lag 9–10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11–12 till nedflyttningskval. SM-slutspelet avgjordes i bäst av sju matcher. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Vinst i förlängning = + 1 poäng och förlust i förlängning = 1 poäng. Färjestads BK vann serien, men Modo Hockey blev svenska mästare efter seger mot Linköpings HC i SM-finalspelet.

Den hårt kritiserade spelordningen med derbygrupper, som använts sedan säsongen 1996/1997, hade utgått inför säsongen 2006/2007. Varje lag mötte istället de övriga lagen fem gånger. Sex lag fick spela 28 hemmamatcher och 27 bortamatcher medan de övriga lagen fick spela 27 hemmamatcher och 28 bortamatcher. Säsongen därpå bytte lagen så att antalet hemma- och bortamatcher blir lika under sammanlagt två säsonger. Brynäs IF, Djurgårdens IF, Malmö Redhawks, Mora IK, Skellefteå AIK och Timrå IK fick extra hemmamatcher säsongen 2006/2007.

Deltagande lag

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik
Poängliga seriespel

Målvaktsliga

Slutspelet

Översikt
Åtta lag gjorde upp om titeln som Svenska mästare och Le Mat-pokalen. Samtliga möten avgjordes i bäst av sju matcher.

Kvartsfinaler

Färjestads BK–Mora IK

Färjestads BK vidare med 4–0 i matcher

HV71–Brynäs IF

HV71 vidare med 4–3 i matcher

Modo Hockey–Timrå IK

Modo Hockey vidare med 4–3 i matcher

Linköpings HC–Luleå HF

Linköpings HC vidare med 4–0 i matcher

Semifinaler
Färjestads BK–Linköping HC

Linköpings HC vidare med 4–1 i matcher

HV71–Modo Hockey

Modo Hockey vidare med 4–3 i matcher

Final
Modo Hockey–Linköpings HC

Modo Hockey svenska mästare med 4–2 i matcher

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

Kvalserien

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 2006
Sport i Sverige 2007
Ishockeysäsongen 2006/2007
2006/2007